Иам, ИАМ — многозначное понятие

 Иам — персонаж древнегреческой мифологии
 ИАМ — акроним от «Императорская Александровская мануфактура»